Seto – miasto w Japonii
 Seto (Setu, Czud' pskowska) – grupa etniczna w Estonii
 seto (setu) – język bądź dialekt języka võro

Zobacz też 
 Wielki Most Seto – system mostów w Japonii
 Morze Wewnętrzne – morze zwane również, Morze Wewnętrzne Seto, między Japońskimi wyspami Honsiu, Kiusiu i Sikoku